Домагой Капетанович (; 1926, Любушки — 2005, Загреб) — югославский футболист и тренер, наиболее известен как чемпион NASL 1976 года с «Торонто Метрос-Кроэйша».

Карьера 
Капетанович начал свою карьеру с «Конкордией». После того, как клуб был расформирован в 1945 году, он стал одним из нескольких игроков «Конкордия», которые присоединились к белградскому «Партизану», наряду с Франьо Глейзером, Златко Чайковским, Степаном Бобеком и другими. В составе «Партизана» Капетанович сыграл 13 дружеских матчей. Он также играл за «Локомотиву».

Как тренер он работал с «Динамо» из Загреба в 1973 году, и с несколькими клубами этнических хорватов за рубежом, таких как «Торонто Метрос-Кроэйша» в Канаде и «Сидней Юнайтед» в Австралии.

Увлекался также настольным теннисом и гандболом.

Примечания 

Футболисты Югославии
Игроки ФК «Локомотива»
Игроки ФК «Динамо» Загреб
Игроки ФК «Металац» Горни-Милановац
Футбольные тренеры Югославии
Тренеры ФК «Вележ»
Тренеры ФК «Загреб»
Тренеры ФК «ОФИ»
Тренеры ФК «Динамо» Загреб
Тренеры ФК «Аль-Ахли» Бенгази
Тренеры ФК «Торонто Близзард» (1971—1984)
Тренеры ФК «Осиек»
Тренеры ФК «Сидней Юнайтед»
Тренеры ФК «Мельбурн Найтс»
Тренеры женской сборной Хорватии по футболу